Самойло Иванович Самусь (; ? — ок. 1713) — казацкий военный деятель на Правобережной Украине, полковник Винницкий и Богуславский (1688—1713), наказной гетман Правобережной Украины.

С. И. Самусь сыграл крупную роль в восстановлении казачества на Правобережной Украине в 80-х годах XVII века.

Биография 
Родился на Переяславщине в середине 50-х годов XVII века. Еще в 1703 году здесь проживали его родные, в том числе и родной брат. Возможно он происходил из Винницкой земли, учитывая то, что в течение определенного времени возглавлял знаменитый Винницкий (Кальницкий) полк как административную и военную единицу. Возможно, что на Правобережную Украину запорожец Самусь пришел летом 1684 года вместе с С. Палием когда тот (после участия в венских событиях, вернулся на Правобережье, пополнив свои отряды опытными запорожцами), и, очевидно, откликнувшись на его приглашение.

Массовый переход казачества на обезлюденный в результате многолетних войн «правый берег» Днепра был вызван призывными универсалами польского короля Яна III Собеского, который собирал казаков вокруг идеи борьбы с Османской империей и Крымским ханством. В феврале 1685 года сейм Речи Посполитой утвердил специальную конституцию-постановление о возвращении украинскому казачеству «их исконных вольностей, свобод и привилегий» и разрешение занимать опустошенные земли Правобережья. Одним из таких писем и воспользовался Самусь, который отважился возродить из пепла Винницкий (Кальницкий) полк, правобережной части некогда единого Украинского гетманата. Через три года, в 1688 году, волынская шляхта уже отмечала на своем сейме, что «… казаков Невыносимая Счет в Киевского и Брацлавского воеводств». А в 1692 году польские чиновники жаловались, что Самусев полк «густо заселен», а следовательно, там могут прибегнуть к «противлению».

Винницкий полк 
Целенаправленные усилия Самуся привели к тому, что в 1689 году казацкий полк под его руководством (предполагается, что сначала он возглавлял Винницкий, а уже потом Богуславский полк) насчитывал около тысячи человек, из которых 164 казака входило в реестр украинского войска, которое подчинялось Речи Посполитой. Старшина полка состояла из есаула, писаря, хорунжего и обозного, а также трех сотен, сотенных есаулов и хорунжих. В октябре того же года 93 казака во главе с Самусем принимали участие в одном из многочисленных военных походов польской армии во главе с коронным гетманом С. Яблоновским.
Надо отметить, что полк Самуся течение 1686—1699 годов принимал участие в большинстве военных операций армии Речи Посполитой против Османской империи и зависимого от неё Крымского ханства. Так именно благодаря Самусевским казакам королевский комиссар С. Дружкевич в сентябре 1691 года овладел прочно укрепленной турецкой крепостью Сороки. В 1692 году 700 конников и в 1693 году 400 пехотинцев во главе с Самусем опять помогали полякам удержать этот важный оборонительный пункт на территории Молдавского княжества. В 1691 году казаки Самуся самостоятельно ходили на Белгород, взяли в «турок телег 50 и самих турок немало». А в 1694 году Самусь с казаками «под Сорокой остается, ходил на села гетмана ханского — Стецика — и разрушив их, тем большую пользу принес» — сообщал польского короля его секретарь Д. Вильчек. В июне 1695 года правобережные полки во главе с Самусем совершили поход на Дубоссары, во время которого разрушили турецкую крепость и захватили значительные трофеи.

Наказной гетман 
Надежность и безотказность полковника Самуся по военным делам побуждает Яна III Собеского назначить его гетманом Войска Запорожского на Правобережной Украины. Очевидно, что это произошло в начале 1693 года, так как 27 февраля он возвращался со встречи с королём, на которой, скорее всего, и был утвержден наказным гетманом.

Тактика на сотрудничество с правительством Речи Посполитой против турок и татар обеспечивает относительную оборону населения Правобережья от их наездов, а также позволяет Самусю значительно пополнять полковую казну. Ведь почти каждый боевой выезд казаков оплачивался польскими властями. Об этом очень красноречиво свидетельствует «Дневник военных расходов С. Яблоновского в 1693—1696», найденный в одном из архивохранилищ Польши.

Кроме того, казаки Самусевского полка получали деньги за привезенных пленных татар и турок, за победу над татарскими отрядами и за сведения военного характера и доставку писем. Всего в 1693 году коронный гетман оплатил казакам Богуславского полка 5372 талера. В январе того же года С. Яблоновский приказывал Самусем, чтобы тот переманивал к себе казаков Палия с целью ослабить «своевольный» полк. Однако Самусь не спешил с выполнением этого приказа, хотя в марте следующего года был вынужден принять участие в походе региментаря Б. Вильги против фастовского полковника.

Записи дневника за 1694 год свидетельствуют, что уже «5 января Григорий, сотник Самуся, недели две назад привел языка с двумя казаками». За это они получила 189 талеров. 4 марта «брат Самуся» получил для своего родственника 1209 талера. 21 марта от Самуся по сведениям Яблоновского приехал полковой судья. Он находился в резиденции коронного гетмана с 25 апреля до 28 мая, получая ежедневно 5 талеров. 8 апреля Самусь получил «китайки на хоругви», которые оценивались в 94 талера. 1 ноября «казаки Самуся гетмана … приехали для совершения реляций из Буджака» и получили 201 талер. 8 ноября казаки Самуся привели языка, за что взяли 166 талеров.

Кроме того, в апреле 1695 года сенатская комиссия Речи Посполитой приняла решение выплатить правобережному Войску Запорожскому 27858 злотых. Это было осуществлено 10 октября того же года. Позже наказному гетману Самусю лично выдали денег и сукна на сумму 1 000 злотых, его полковнику — 300, полковому есаулу — 40, хорунжему, писарю, судье и пяти сотням — по 30, четырем сотенным хорунжим — по 15, обозному — 30, двум трубачам и двум пушкарям — по 15 злотых. Всего на 479 казаков было выдано 5748 злотых. Вместе с оценкой изданного «сукна», «атласа», «паклаку» на казацкую одежду общая сумма полученных полками Самуся денег составляла 9041 злотых.

Вероятно, что в 1695 году был составлен еще один реестр казацкого войска общей численностью 2000 человек, где конный полк «Самуся гетмана наказного» насчитывал 600 казаков. Здесь следует подчеркнуть, что составленные в конце 80-х — середине 90-х годов XVII века реестры не охватывали всей массы казачества правобережной Украины. Так, если, например, согласно спискам 1694—1695 годов, в полк гетмана Самуся входило от 500 до 600 казаков, то в действительности его полк состоял из двух тысяч, а то и более человек. Одним из подтверждений этому была секретная информация объявлена сенатской комиссии в апреле 1695 года.

В течение 1693—1696 годов, почти каждый год, гетман Самусь высылает казацкие делегации к польскому королю, а иногда (в 1693 и 1694 годах) Лично встречается с Яном III Собеским. Во время этих встреч обсуждались различные проблемы функционирования казацких институтов на Правобережной Украины — представители гетманской администрации требовали от польских властей восстановления традиционных «прав и привилегий».

Казацко-шляхетский конфликт 
Самуся постоянно тревожила мысль о восстановлении гетманской власти на Брацлавщине и организация там казацкого устройства. В 1696 году он предпринимает очередную попытку утвердиться в этом регионе Украины, разгромив имения винницкого старосты К. Лещинского в окрестностях Винницы. За год до этого Самусь пытался утвердиться в Немирове и Шаргороде. 20 февраля 1696 года С. Яблоновский издал универсал к гетману Самусю, чтобы тот вывел из имений луцкого епископа Жабокрицкого своих казаков и запретил им в будущем занимать эти земли.

Казацко-шляхетское противостояние на Правобережной Украины закончилось тем, что польский сейм в 1697 году отменил постановление относительно казачества 1686 года, запрещавшее ему размещаться в земских угодьях. Так Самусь начал постепенно втягиваться в конфликт с местной польской властью, который начался еще в 1688 году и с тех пор олицетворялся с украинской стороны, главным образом, полковником С. Палием. Но пока существовала реальная турецко-татарская угроза овладения Правобережьем, верховная власть Речи Посполитой в лице короля закрывала глаза на претензии казацких гетманов и полковников по установлению своей власти на Украине. Тем более, что одновременно с «противлением» правобережные казаки продолжали уничтожать татарские отряды как на собственной территории, так и на вражеских землях.

17 октября 1696 года Самусь сообщал С. Палию о походе в Польшу сорокатысячной орды во главе с крымским султаном и предлагал напасть на них в пути. Перед этим, в июле, гетман сообщил своим полковникам о смерти многолетнего патрона правобережного Войска Запорожского — польского короля Яна III Собеского. В связи с чем, казачество начало волноваться, так как именно благодаря этому королю оно было восстановлено на землях Правобережной Украины.

В течение долгого времени польская шляхта не могла выбрать нового короля, а потому Самусь открыто начинает общаться с гетманом Левобережной Украины И. Мазепой. Он неоднократно обращается к нему с письмами, которые содержали разноплановые сведения военно-политического характера. Ранее статус наказного гетмана от имени короля не позволял Самусю переписываться с левобережным гетманом и он договорился с С. Палием, чтобы тот передавал его сообщения фастовскому полковнику Мазепы. Таким образом последний знал о том, что происходит не только на Правобережье, но и в Польше.

После того как польский сейм наконец смог избрать на королевский трон саксонского курфюрста Августа II, полковники правобережного Войска Запорожского во главе с Самусем сразу же заверили его в своей верности как «светлейшего Антесесора». Гетман отправил в Варшаву посольство, которое должно было решить различные вопросы функционирования казачества в пределах украинских воеводств Речи Посполитой.

Несмотря(???) на противоречия между королевской властью и польским сеймом, решения и приказы короля не спешили выполнять в отдаленных украинских воеводствах. Шляхта Брацлавщины жаловалась на то, что Самусь вместе со своими казаками забирает в их имениях прибыль и просила центральную власть очистить их воеводство от «ребелиянтив». Чувствуя натиск местной шляхты и войск региментаря Б. Вильги, Самусь сообщал 21 января 1699 года из Винницы Мазепе: «Прошу, чтобы мне можно было с этого рубежа в те стороны в Днепр приближались … ведь господа поляки хотят меня выгнать». Вскоре так оно и случилось. Июньский сейм 1699 года принял постановление об уничтожении «казацкой милиции» на Правобережной Украины. Выполняя решения сейма, на украинские земли отправилось коронное войско, которое быстро овладело Немировым и Брацлавом (где размещалась полковая канцелярия А. Абазина), а также резиденцией Самуся — Винницей. Туда вошли 5 гусарских хоругвей и 2 пехотных полка армии Речи Посполитой. Поэтому часть винницкого казацкого полка была вынуждена передислоцироваться на Киевщину, в район Богуслава. Здесь Самусь основал Богуславский полк.

Еще перед вступлением польских хоругвей на Украину Самусь, как наказной гетман, организовал посольство в Варшаву, которое должно договариваться о «спокойном пребывании» казачества в «своей оседлости». Однако казацкие послы во главе с полковником С. Искрой не были приняты королём — их требования выслушал совет сената. В разговоре сенаторы лишь повторили содержание предыдущего запретного постановления и подчеркнули, что старшине запрещается набирать к себе новых казаков.

«Таким образом Речь Посполитая платила казакам за участие в её обороне» — оценивал поведение коронной власти в 1699 году польский историк Ю. Янчак. Нежелание политиков Речи Посполитой признать хотя бы минимальные политические права по украинским казачеством снова толкало последних к борьбе против польских властных структур. И хотя в следующем году полк украинский конницы с Правобережья вновь выступил на стороне армии Августа II во время осады ею Риги, искра брошенная в бочку с порохом на сейме 1699 года, вскоре вспыхнула огромным пламенем — правобережное Войско Запорожское, возглавляемое наказным гетманом Самусем, отбросило политику декламаций и компромиссов и повернуло сабли и мушкеты против своих недавних покровителей.

Вторая Хмельнитчина 
Весной 1702 года в Фастове состоялась казацкая рада, куда традиционно были приглашены представители других сословий украинского общества — от православной шляхты (среди них одну из главных ролей играл Д. Братковский), мещан (наряду с другими их представлял Межигорский староста Ю. Косовский), низшего духовенства (Клеванский священник из Волыни Иван). От казацкой старшины на совете выступили наказной гетман Самусь, полковники С. Палий, З. Искра и А. Абазин. Были решены следующие вопросы:
 не заступаться за Правобережье без борьбы и проводить агитацию среди местного населения, чтобы собирать силы для антипольского восстания,
 захватить сильную польскую крепость Белая Церковь,
 в ходе восстания заявить об объединении с Левобережной Украиной и провести объединительный казацкий совет.

Непосредственным толчком к вооруженному выступлению стало то, что великий коронный обозный (очевидно не без разрешения короля) прислал в Богуслав своего представителя и приказал «отобрать у Самуся военные клейноды, которые после Могилы ему в уход вручены, как то: булаву, бунчук, печать и пять пушек». Такое неуважение переполнившей чашу терпения казаков и их гетмана, который отказался отдавать свои атрибуты власти полякам. Не стерпев обиды, Самусь, как свидетельствует источник, «… тех присланных поляка и жидов до смерти избил, а затем в Корсунь: губернатора тамошнего и драгунию сколько было и евреев всех смерти отдал же, также и в Лысянке то сделал». Свои жестокие действия по отношению к местной польской шляхте и верхушке еврейского населения Самусь объяснял тем, что от местного украинского народа постоянно «слышал отчаяние», а потому должен бороться за их права, которые в течение многих десятилетий ущемлялись политической и торгово-экономической властью восточных воеводств Речи Посполитой.

Смысл и намерение восставшего казачества (к которым присоединилась и часть патриотически настроенной православной шляхты и мелкого духовенства) были изложены гетманом Самусем в документе под названием «Манифест к белоцерковской общины» и ряде писем к гетману И. Мазепы, представителям левобережной старшины и правобережного казачества. Так, например, в письме Самуся Ивановича, «Гетмана Украинского» (именно так он был подписан) к казацкой старшине Подолья от 7 сентября 1702 отмечалось: «… Царю Московскому и господину Гетману Мазепе целой душой поклялся … служить верно на службе монаршей и региментарской за весь народ православный украинский, чтобы с тех пор ляхи с отчизны нашей украинской отошли и уже больше на Украине не распоряжались». Заявление о подданстве Петру I и Мазепе свидетельствовало о желании совместить право- и левобережную части Украинского гетманата. Однако ни русский царь, ни его наместник Мазепа не спешили признавать протекторат над правобережным казачеством, учитывая заключенный в 1686 «Вечный мир» между Польшей и Россией. В течение августа-сентября Самусь неоднократно писал и отправлял своих представителей к левобережному гетману, прося помощи, но тот отвечал, что без приказа российского монарха не может этого сделать. Мазепа хотя и хотел объединить Украину, но в то же время надеялся это сделать другим путём — с помощью международных договоренностей Петра I и Августа II Сильного.

Понимая, что левобережное правительство колеблется по поддержке восстания, гетман Самусь собрал пятитысячное войско и решил самостоятельно атаковать Белую Церковь, 4 сентября был у её стен. 12 сентября состоялся первый штурм, который завершился неудачно, учитывая нехватку у казаков боеприпасов, вооружения и специальной техники. Однако это не очень огорчило Самуся, который решил добиться своего замысла мирным путём. Он обращается к белоцерковским мещанам с призывом поддержать повстанцев и перейти на их сторону. Он решил больше не атаковать город, тем самым давая его мещанам и польскому гарнизону определенное время на размышления. Оставив несколько тысяч казаков у стен Белой Церкви, Самусь вместе с основными силами отправился в направлении Винниччины для сообщения с брацлавским полковником А. Абазином (который перед тем отвоевал Брацлав) и освобождение от польского присутствия подольских городов.

14 октября Самусь обратился к великому коронному гетману Е. Любомирскому с письмом, в котором говорил, что «вольностей согласно права нашего не имеем на Украине», а уже 26 октября повстанцы разгромили коронные войска и части ополчения Я. Потоцкого и Д. Рушиця под Бердичевом. В течение октября-ноября казацкие подразделения Самуся, А. Абазина, С. Палия, М. Омельченко, С. Искры овладели такими городами, как Винница, Немиров, Котельная, Бердичев, Быхов, Бар, Дунаевцы, Шаргород, Буша, Рашков, Калуш и другими. Бывшая столица правобережных «ханских» гетманов — городок Немиров был атакован с двух сторон: Самусевские казаки штурмовали с севера, а Абазинские — с юга. Местные защитники отбивались три дня. На четвертый день казаков поддержали горожане, которые начали борьбу с поляками в самом городе. Таким образом был захвачен Немиров, откуда Самусь вывез 12 пушек. Учитывая предыдущие достижения, казацкая власть охватила в течение небольшого промежутка времени большую часть Правобережья — Киевщину, Восточное Подолье и даже отдельные районы Западной Волыни и Галичины.

Такое стремительное развитие событий обеспокоило польского короля и заставил его выдать универсал Самусю и «всему казацкому войску» с приказом не «узурпировать» Украину, перестать бунтовать и разойтись по домам. Кроме того король предлагал направить украинскую воинственность против общего врага — шведов, которые во главе с Карлом XII Густавом вошли в Польшу. Также Август II Сильный обещал правобережному казачеству, что назначит специальных комиссаров, которые бы изучили причиненные им «обиды». Но Самусь уже не доверял своему бывшему патрону, который перед тем приказал отобрать у него гетманские клейноды.

Петр Великий и Самусь 
Русский царь Пётр I в декабре 1702 года обращается с письмом лично к Самусю (которого называет «Самусь Иванов») и С. Палию и предлагает им освободить завоеванные правобережные города в пользу поляков, при этом ничего не упоминая о возможности своей протекции над Правобережной Украиной. В начале следующего года в письме к Августу II Сильному царь писал: «Также что и не принадлежало было нам, Великому Государю, к ним, Самуся и Палия [писать], так как они подвержены Вашей Королевского Величества и Речи Посполитой, о том наши, Великого Государя грамоты послали, чтобы они от этого злого желания перестали». Надежды Самуся на поддержку российского монарха и вовлечение Москвы в украинско-польский конфликт не оправдались.

Хотя вера повстанцев и их руководства в «доброго православного царя» таяла на глазах, они не собирались отступать от своих замыслов. Осада Белой Церкви, которая длилась со 2 сентября, завершилась капитуляцией польского гарнизона перед десятитысячным казацким войском 10 ноября. В руки гетмана Самуся и его сторонников попали большие трофеи: 28 орудий, 11 бочек пороха, 2 бочки серы, 6 тыс. крупных и 10 тыс. малых ядер, несколько гранат, свинец, различное военное оружие, амуниция, припасы и т. д. В тот же день Самусь отсылает письмо И. Мазепе с сообщением о взятии польской крепости «Украинским оружием» и предлагает последнему направить в Белую Церковь «какого знатного надежного человека» на пост коменданта и «людей с сотню-другую, которые находились бы в городе на правах залоги». Также левобережный гетман 20 ноября обращается за разрешением к Петру I, но не получает никакого ответа.

Взятие Белой Церкви казацкими войсками стало кульминацией в развертывании восстания на Правобережной Украине. Уже в начале следующего, 1703 года, 15-тысячная коронная армия во главе с польским гетманом А. Синявским отвоевывает у Самуся Бар, Хмельник, Немиров и начинает подготовку к штурму Белой Церкви. Правобережный гетман снова обращается за военной помощью к Мазепе, но не получает её в полном объеме — левобережный гетман прислал лишь незначительное количество боеприпасов и денег.

Собрав разрозненные отряды, Самусь решил дать бой польским хоругвям под Староконстантиновым. Но более многочисленные силы противника под руководством И. Потоцкого и Я. Вишневецкого разгромили повстанцев, которые потеряли убитыми и ранеными около полутора тысяч человек. В январе-феврале 1703 года казацкий строй на подольских землях был полностью разгромлен. Самусь вместе с уцелевшими подразделениями отходит в Белую Церковь, где вместе с С. Палием решает бороться до последнего. «Старшины мятежников в большей части казнены, только Самуся не можем достать», — сообщали в апреле того же года польские военачальники. В это время гетман и правобережные полковники укрепляли Белую Церковь, Богуслав, Фастов и Корсунь.

Понимая, что в этих старинных казацких городах повстанцев будет победить труднее, властные структуры Речи Посполитой вновь прибегли к дипломатическим мерам. Еще 12 января Август II Сильный обращается к Петру I с просьбой запретить левобережным казакам переходить на Правобережье для помощи Самусю, а также наказывать тех, кто уже принял участие в восстании. Русский царь сразу же реагирует на это обращение короля и 25 февраля отсылает к правобережному казацкому старшине письмо, в котором, в частности, говорилось: «… а тебе, конному охотнику полковнику Палию и конному охотнику полковнику Самусь Иванову, если бы и обида со стороны Его Королевского Величества от кого была, и о том пришлось бить челом Его Королевскому Величеству, и те бы все противности успокоенные были хорошим охороненням успокоением всенародным…, а от начатого своего противного на сторону Королевского Величества намерения перестали».

Кроме того, между Польшей и Россией начинается переговорный процесс, целью которого было заключение военно-политического союза. Наряду с восстанием на Правобережной Украине, причиной начала этих переговоров стало вторжение в Речь Посполитую шведских войск Карла XII Густава, который имел далеко идущие планы относительно утверждения своего влияния в этом регионе Европы. 30 августа 1704 года польские и российские дипломаты заключили так называемый Нарвский трактат, согласно которому «Украинское замешательство» и «узурпация» власти казацкой старшиной должны быть подавлены совместными усилиями обеих сторон, а царь получает право ввести свои войска на Правобережье.

Объединение Украины 
Незадолго до этого, 1 января 1704 года, Самусь совместно с 15 старшинами отправился на Левобережье для встречи с И. Мазепой. Целью этого «посольства» была передача Самусем левобережному региментарию своих регалий, а следовательно, таким действием было бы признание единого гетмана с «обеих сторон Днепра». Также полковники хотели просить Мазепу о гетманских универсалах для их полков на Правобережье. Сначала Самусь побывал в Переяславе, где встретился с местным полковником И. Мировичем. Затем он двинулся по направлению Батурина и на некоторое время остановился в Нежине. Именно здесь его застал присланный Мазепой с есаулом приказ гетмана оставить привезенные регалии в Нежине или забрать их назад. Левобережный гетман отказался их взять ввиду того, что они были предоставлены польским королём и их принятие означало бы нарушение условий российско-польского «Вечного мира». Таким образом, Самусю ничего не оставалось, как вернуться на Правобережье.

Но вскоре проблема объединения Украины под единой гетманской булавой решилась совсем другим путём. В связи со шведской угрозой, Август II Сильный пригласил Петра предоставить ему посильную военную помощь. Российский монарх, в свою очередь, приказал правителю левобережного Украинского гетманата отправиться на Правобережную Украину для объединения с польскими войсками. В мае 1704 года сбылась давняя мечта И. Мазепы и Самуся об объединении «обеих сторон Днепра» — левобережные казацкие полки вступили на Правобережье. Уже в 20-х числах мая Самусь вместе с С. Палием и З. Искрой присоединился к подразделениям Мазепы. 15 июня в лагере близ Паволочи Самусь передал теперь уже «обобичному» гетману свои регалии — булаву, бунчук и королевский универсал на гетманство. Это событие описал в своей летописи гадяцкий полковник Грабянка.

Мазепа оставил Самуся в должности полковника Богуславского полка, а также приказал ему выделить две сотни опытных казаков, которые бы вошли в состав гарнизона Белоцерковской крепости. В июне 1705 года началась новая боевая операция левобережного казацкого войска. По приказу Петра I 40-тысячная армия под руководством И. Мазепы двинулась в направлении Львова. В этом походе принимали участие и богуславские казаки во главе с Самусем. Достигнув границ Белзкого воеводства, гетманское правительство тем самым распространило свою власть на всю территорию Правобережной Украины. И хотя польские чиновники выступали против этого, до конца июля 1708 года под защитой И. Мазепы правили местные казацкие старшины. К существующим Корсунскому, Белоцерковскому, Богуславскомк и Брацлавскому полкам присоединились возрожденные Уманский, Чигиринский и Могилевский полки.

Полковник Самусь продолжал борьбу со шляхтой, а потому поляки неоднократно требовали передачи им той территории Украины, которая, согласно договору 1686 года, отошла к Речи Посполитой. Обращаясь к Петру I, они в феврале и июле 1707 года предлагали ему арестовать Самуся, как это было сделано ранее с С. Палием. И хотя тогда российское правительство не прислушивалось к советам своих союзников, Пётр I все же пошел на этот шаг, но несколько позже и уже в совсем других политических обстоятельствах. Зато Самусь оставался во главе своего полка и в течение 1708 — первой половины 1711 годов защищал «права и привилегии» населения Богуславщины.

Информация об этом периоде его жизни и деятельности отрывочна. Известно, что он поддержал поход на Правобережье преемника Мазепы гетмана П. Орлика и распространял среди украинского населения его «призывные» универсалы. В марте 1711 года, сразу же после перехода казацкими войсками Орлика Днестра, полковник Самусь отсылает к Орлику своих представителей, а впоследствии присоединяется к нему со всем составом своего полка под Белой Церковью.  По другим данным, он осудил выступление Мазепы (Большая Советская энциклопедия. Том 22.-М., 1975).

Неудачные штурмы некогда завоеванной Самусем правобережной крепости, которая теперь снова оказалась в руках поляков, вызвали отход П. Орлика в Бендеры. Полковник Самусь не захотел покидать Украину и в апреле 1711 года оборонял Богуслав от более многочисленных сил командующего российскими войсками Д. М. Голицына, который действовал на Правобережье совместно с подразделениями польского гетмана А. Синявского. Во время длительного боя россияне смогли окружить казачьи полки и пленить Самуся с сыном, а также почти всю старшину Богуславского и Корсунского полков.

Погребенье в Межигорском монастыре 
Правобережный гетман Самусь повторил судьбу своего соратника С. Палия — был арестован и выслан по приказу российского правительства в Сибирь, но, видимо, через несколько лет отпущен на Украину.

Последние данные о Самусе датируются 1713 годом. Известно, что в 1713 году он завещал Свято-Межигорскому монастырю, что под Киевом, свою «мельницу в Богуславе, что ниже нового моста», а также лес, сады и собственную землю. Кстати, Самусь, как и многие другие тогдашние руководители Украинского гетманата, отмечался большим меценатством и опекой в отношении церкви. В начале XVII века на свои средства он основал на берегу р. Рось Богуславский монастырь, неоднократно дарил ценные вещи и деньги для многих киевских храмов. Похоронить себя он завещал в Межгорье, для чего дал на нужды местного монастыря 300 червонцев «за свои похороны и поминовения». Когда умер многолетний полковник Войска Запорожского и гетман правобережного казачества — Самусь Самойло Иванович — доподлинно неизвестно. Очевидно он был похоронен в Свято-Межигорском монастыре.

Память 
 Память о славном запорожском казаке Самусе, который был сначала полковником Винницкого (1685—1699), а затем Богуславского (1699—1711) полков, исполнял обязанности наказного гетмана от имени короля (1693—1702), держал булаву Гетмана Украинского (1702—1704) и руководил второй Хмельнитчиной — жила среди украинского народа еще много веков после его смерти.
 В конце XVIII века на Полтавщине существовало село Самусивка, где проживал правнук гетмана, значковой товарищ — Иван Яковлевич Самусь. Он был сыном внука Самуся, Якова Степановича, который долгое время был одним из казаков сотни Лубенского полка.
 Известно, что в начале XX века одна из дорог в Киевской губернии носила название «Путь Самуся». Этот исторический путь тянулся от местечка Обухова через сёла Тростянка и Яцкы и исчезал в степях возле Ксаверовки. «Старая дорога пользуется большим уважением у людей», — записал в своих заметках известный краевед Е. Руликовский. В человеческой памяти остались определенные ассоциации с этим путём — местные жители говорили, что он служил границей от Польши.

См. также 
 Список гетманов Украины

Литература 
 Сергієнко Г. Я. «Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII сторіччя», Київ 1963.
 Чухліб Т. Самійло Іванович (Самусь) — полковник та наказний гетьман правобережної частини Українського гетьманату // «Істину встановлює суд історії». Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. — Т.2. — Киев, 2004.
 Чухлиб Т. Гетманы Правобережной Украины в истории Центрально-Восточной Европы (1663—1713 гг.). — Киев, 2004.

Ссылки 
 
 
 Самійло Самусь / Проект «Українці в світі».

 

Похороненные в Вышгородском районе